Olympus Corporation, companyia japonesa especialitzada en òptiques i imatges 
 Olympus Mons, muntanya i volcà d'escut del planeta Mart 
 Olympus-1
 Ral·li Olympus o Olympus Rally, ral·li que es disputa als EUA